Aliu ist der Familienname folgender Personen:

 Akim Aliu (* 1989), nigerianischer Eishockeyspieler

 Besart Aliu (* 1992), deutsch-kosovarischer Fußballspieler
 Deji Aliu (* 1975), nigerianischer Leichtathlet 
 Fitore Aliu (* 1999), kosovarische Handballspielerin
 Gramoz Aliu (* 1995), Rapper mit dem Künstlernamen Mozzik
 Likou Aliu (* 1962), samoanischer Boxer
 Olumuyiwa Benard Aliu (* 1960), nigerianischer Weltraumexperte